Открытый чемпионат Паттайи 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 20-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 6 по 13 февраля 2011 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Вера Звонарёва (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Даниэла Гантухова выигрывает свой 4й одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Сара Эррани проигрывает свой 3й одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает свой 7й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Сара Эррани выигрывает свой 7й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису 2011

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Февраль 2011 года
2011